Marschnerstraße 22 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marschnerstraße 22 (München)
 Marschnerstraße 22 in Zittau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zittau West